Galten kan syfta på

Fordon och båtar 
 Galten – ett fyrhjulsdrivet terrängfordon i det svenska försvaret, se BAE Systems OMC RG32M
Galten (lustbåt) – en lustbåt byggd för Gustav III
Galten (minsvepare) – en svensk minsvepare byggd 1960

Geografi

Danmark 

 Galten, Danmark, ort i före detta Galtens kommun, Region Mittjylland,

Finland 
Se även Åland nedan

 Gyltö galten, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Galten och Suggan, Österbotten, ö, Vasa,

Norge 

 Galten handelssted, före detta bosättning, Hasvik, Finnmark

Sverige 

 Galten, Ångermanland, sjö, Härnösands kommun, Västernorrlands län, 
 Galten (fjärd), västra delen av Mälaren, Västmanlands län,

Åland 

 Galten (Vårdö, Åland), skär,

Se även 
Galt
Galtarna
Suggan
Galten och Suggan – två kanoner vid Gripsholms slott vid Mariefred